Moalkkijävri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Moalkkijävri (sjö, lat 69,72, long 27,55), Lappland, 
 Moalkkijävri (sjö, lat 69,50, long 27,35), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar